Sukapura kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Sukapura (administrativ by i Indonesien, lat -6,95, long 108,07), Jawa Barat, 
 Desa Sukapura (administrativ by i Indonesien, lat -6,97, long 107,63), Jawa Barat, 
 Kelurahan Sukapura (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,93, long 107,65), 
 Desa Sukapura (administrativ by i Indonesien, lat -6,22, long 107,37), Jawa Barat, 
 Kelurahan Sukapura (administrativ by i Indonesien, Jakarta), 
 Kelurahan Sukapura (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,70, long 108,55), 

Robotskapade Indonesienförgreningar